Тенги́з:

 Тенгиз — озеро в Казахстане
 Тенгиз — нефтегазовое месторождение в Казахстане
 Тенгиз — аэропорт местных воздушных линий в Атырауской области Казахстана, в окрестностях посёлка Жана Каратон. 
 Tengiz — марка казахстанской нефти

См. также